Bataille d'Al-Chaddadeh (2013)
 Bataille d'Al-Chaddadeh (2016)